Lista 375 gmin w departamencie Sarthe we Francji.

(CUM) Communauté urbaine du Mans, utworzone w 1971.
(CUA) Communauté urbaine d'Alençon, utworzone w 1996, most of which is located in the Orne département.

Gminy we Francji